Аројо Секо има више значења:

 Аројо Секо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Аројо Секо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Аројо Секо (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Аројо Секо (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Секо (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Секо (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Секо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Секо (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Секо (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Секо (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Секо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Секо (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Секо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Секо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Секо (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Секо (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Секо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Секо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Секо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Секо, Ла Курва (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Секо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Секо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Секо (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Секо (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Секо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Секо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Секо (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Секо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аројо Секо (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Секо (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Секо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Секо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Секо (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Аројо Секо (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Аројо Секо (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Секо (Апоро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Секо, Дон Гојо Гонзалез (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Секо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Секо, Ел Бебо, Алберге Хорналеро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Секо, Ел Мангито (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Секо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Секо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Аројо Секо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Аројо Секо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Мартирес де Такубаја), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо, Сан Хосе Аројо Секо (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Сантијаго Чоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Секо (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Секо, Сентрал Кампесина (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Секо, Ранчо Соло (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Секо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Секо (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Секо (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Аројо Секо (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Аројо Секо (Аројо Секо, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Аројо Секо (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Секо (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Секо (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Секо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Секо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аројо Секо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аројо Секо (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Секо (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Секо (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Секо (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Секо (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Секо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Секо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Аројо Секо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику